Йоке - папуасский язык, на котором говорят в Индонезии.

 Йоке - сильный тропический циклон, зарегистрированный в центре северной части Тихого океана.